BiH:
 Durakovići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)
 Durakovići (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica
 Durakovići (Bugojno, BiH), biše samostalno naselje u općini Bugojno